East Main Street Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Main Street Commercial Historic District (Statesboro, Georgia), NRHP-ID: 89001155
 East Main Street Commercial Historic District (Palmyra, New York), NRHP-ID: 74001318